Jantar (von russisch Янтарь, ‚Bernstein‘) bezeichnet:

 Jantar, eine Sonderwirtschaftszone auf dem Gebiet der Oblast Kaliningrad, Russland
 Jantar (Satellit), eine Serie sowjetischer/russischer Aufklärungssatelliten
 Jantar (Schiff), ein Typschiff der russischen Seestreitkräfte
 Jantar (Schiffswerft), eine Werft in Kaliningrad, Russland
 mehrere Segelflugzeuge, siehe
 PZL Bielsko SZD-38 (Jantar 1)
 PZL Bielsko SZD-41 (Jantar Standard)
 PZL Bielsko SZD-42 (Jantar 2)
 PZL Bielsko SZD-48 (Jantar Standard 2 und Standard 3)
 Jantar (Stegna), einen Ort in der Gmina Stegna, Woiwodschaft Pommern, Polen

Jantar bezeichnet ferner:
 Jantar (Zither), eine Stabzither in Indien

Jantar ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Jantar (1950–1980), polnische Sängerin

Siehe auch:
 Jantar Mantar, fünf historische Sternwarten in Indien